Höfler oder Hoefler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hoefler (1899–1950), Luxemburger Dichter, Literaturkritiker, Journalist und Romancier
 Alois Höfler (1853–1922), österreichischer Philosoph und Psychologe
 Barbara Höfler (* 1938), deutsche Ärztin
 Carolin Höfler (* 1970er Jahre), deutsche Kunsthistorikerin, Architektin und Hochschullehrerin   
 Constantin von Höfler (1811–1897), deutscher Historiker
 Don C. Hoefler (1922–1986), amerikanischer Journalist
 Elise Höfler (1912–1991), schweizerisch-deutsche Gerechte unter den Völkern
 Franz Höfler (1933–1961), italienischer Südtirolaktivist
 Fred Höfler (* 1955), deutscher Manager und Fußballfunktionär
 Günter Höfler (* 1953), österreichischer Generalleutnant
 Heinrich Höfler (1897–1963), deutscher Politiker
 Heinz Höfler (* 1949), deutscher Mediziner
 Horst Höfler (1948–2012), deutscher Journalist
 Johann Jakob Höfler (1714–1781), deutscher Jurist
 Jonathan Hoefler (* 1970), amerikanischer Typograf
 Josef Hoefler (1860–1927), österreichischer Architekt
 Juliane Höfler (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Karl Höfler (1893–1973), österreichischer Botaniker
 Karoline Höfler (* 1962), deutsche Jazzbassistin und Bandleaderin
 Manfred Höfler (1937–1995), deutscher Romanist, Sprachwissenschaftler und Lexikograf
 
 Michael Höfler (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Nicolas Höfler (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Otto Höfler (1901–1987), österreichischer Germanist
 Polly Maria Höfler (1907–1952), deutsche Schriftstellerin
 Richard Höfler (* 1964), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Stefanie Höfler (* 1978), deutsche Autorin von Kinder- und Jugendbüchern
 Susanne Höfler (* 1956), deutsche Malerin, Zeichnerin und Grafikerin
 Wilhelm Höfler (1887–1971), deutscher Maler, Grafiker und Radierer

Höfler oder Hoefler steht für:

 Jean Höfler, deutscher Spielwarenhersteller
 Hoefler & Co., Schriftgießerei in New York City
 Hoefler Text, Schriftart

Siehe auch:
 Höffler